Шевцо́в — українське, російське та білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Шевцов Віталій Григорович —головний лікар Дніпропетровської обласної стоматологічної поліклініки, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Шевцов Владислав Петрович (1999—2022) — військовослужбовець Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Шевцов Георгій Іванович — український графік, плакатист.
 Шевцов Данило Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевцов Дмитро Олександрович (1928—1996) — український режисер.
 Шевцов Іван Саввич (1904—1941) — голова виконавчого комітету Київської міської ради у 1940—1941 роках.
 Шевцов Леонід Леонідович — молодший сержант Державної прикордонної служби України — учасник російсько-української війни.
 Шевцов Микола Миколайович — генерал-майор Збройних сил України.
 Шевцов Микола Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевцов Олександр Григорович (1918—1988) — радянський військовий діяч, командувач 43-ю ракетною армією РВСП, Герой Радянського Союзу, генерал-полковник авіації.
 Шевцов Олександр Михайлович (1980—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевцов Олександр Трифонович (1911—1980) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Шевцов Олексій Вікторович (1979) — російський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, срібний призер чемпіонату світу серед студентів, володар та дворазовий бронзовий призер Кубків світу, учасник двох Олімпійських ігор.
 Шевцов Олексій Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевцов Сергій Анатолійович (1975) — український футболіст та футбольний тренер.
 Шевцов Сергій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевцов Юрій Сергійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Шевцова

Примітки 

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища